Розеншильд-Паулин — фамилия. Известные носители:

 Розеншильд-Паулин, Алексей Александрович — русский государственный деятель.
 Розеншильд-Паулин, Анатолий Николаевич (1860—1929) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Розеншильд-Паулин, Владимир Александрович (1872—1941) — советский литератор, переводчик, драматург.

См. также 
 Паулин
 Паулина